Брасуэло () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 98,20 км². Население — 321 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Brazuelo
 Combarros. La maragatería olvidada

Муниципалитеты Леона